Bartolomeüs (apostel)
 Saint-Barthélemy (eiland)